Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2015 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Стартував 1 березня 2015 року та тривав до 3 жовтня 2015. Титул чемпіона захищав Б36 Торсгавн і став чемпіоном в 11 раз.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінгур візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Фарерських островів з футболу 2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

1 4 м'ячі.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Новий офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2015
Фарерські острови